При́шиб — село у Васильківському районі Дніпропетровської області. Населення становить 88 осіб. Орган місцевого самоврядування — Дебальцівська сільська рада.

Географія 
Село Пришиб розташоване на півдні Васильківського району на лівому березі річки Вовча. На півдні межує з селом Романки Покровського району, на півночі з селом Григорівка та на південному заході з селом Дрозди Покровського району.

Джерела 
 Сайт Верховної Ради України
 Сайт Центральної виборчої комісії
 Карта України

Села Дніпропетровської області